Le tournoi de qualification du simple messieurs des Internationaux de France 2016 se déroule du 16 au .

16 des 128 joueurs engagés se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Un joueur issu des qualifications reçoit les points de son dernier tour dans le tableau principal plus 25 points ATP supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série 

|-
|1|| Konstantin Kravchuk ||align=center| || David Guez
|-
|2|| Yoshihito Nishioka ||align=center| || Radek Štěpánek (20)
|-
|3|| Tatsuma Ito ||align=center| || Peter Gojowczyk
|-
|4|| Jan-Lennard Struff ||align=center|Qualifié|| Andrej Martin (22)
|-
|5|| Thomas Fabbiano ||align=center| () || Marco Trungelliti
|-
|6|| Michael Berrer ||align=center| || Aleksandr Nedovyesov
|-
|7|| Roberto Carballés Baena ||align=center|Qualifié|| Marius Copil
|-
|8|| Dustin Brown ||align=center|Qualifié|| Daniel Brands (24)
|-
|9|| Tim Smyczek ||align=center| || Adrian Ungur
|-
|10|| Serhiy Stakhovsky ||align=center| || Marsel İlhan
|-
|11|| Elias Ymer ||align=center| || Matteo Donati
|-
|12|| Karen Khachanov ||align=center| || Jordi Samper-Montaña
|-
|13|| Igor Sijsling ||align=center| () || Kenny de Schepper
|-
|14|| Nikoloz Basilashvili ||align=center|Qualifié|| Jared Donaldson (29)
|-
|15|| Marco Chiudinelli ||align=center| || Laslo Djere
|-
|16|| Jozef Kovalík ||align=center| || Andrey Golubev
|}

|-
|17|| Gerald Melzer ||align=center|Qualifié|| Matteo Donati
|-
|18|| Mirza Bašić ||align=center| || Aslan Karatsev
|-
|19|| Carlos Berlocq ||align=center|Qualifié || Aleksandr Nedovyesov
|-
|20|| Radek Štěpánek ||align=center|Qualifié|| Yoshihito Nishioka (2)
|-
|21|| Adam Pavlásek ||align=center| () || Laslo Djere
|-
|22|| Andrej Martin ||align=center| () || Jan-Lennard Struff (4)
|-
|23|| Go Soeda ||align=center| || Marius Copil
|-
|24|| Daniel Brands ||align=center| || Dustin Brown (8)
|-
|25|| Máximo González ||align=center| || Guido Andreozzi
|-
|26|| Mischa Zverev ||align=center| || Vincent Millot
|-
|27|| Radu Albot ||align=center|Qualifié'''|| Andrey Golubev
|-
|28|| Saketh Myneni ||align=center| || Frances Tiafoe
|-
|29|| Jared Donaldson ||align=center| || Nikoloz Basilashvili (14)
|-
|30|| Thiago Monteiro ||align=center| || Ruben Bemelmans
|-
|31|| Alejandro González ||align=center| || Tobias Kamke
|-
|32|| Dennis Novikov ||align=center| || Marco Trungelliti
|}

Qualifiés 

  Tobias Kamke
  Radek Štěpánek
  Steve Darcis
  Jan-Lennard Struff
  Marco Trungelliti
  Carlos Berlocq
  Roberto Carballés Baena
  Dustin Brown
  Adrian Ungur
  Marsel İlhan
  Gerald Melzer
  Jordi Samper-Montaña
  Kenny de Schepper
  Nikoloz Basilashvili
  Laslo Djere
  Radu Albot

Repêchés 
Quatre places de lucky loser sont par ailleurs attribuées à la suite des forfaits de Roger Federer, de Gaël Monfils, d'Alexandr Dolgopolov et au retrait de l'invitation de Constant Lestienne. Ces joueurs sont tirés au sort parmi les huit meilleurs joueurs éliminés au dernier tour des qualifications pour participer au tableau principal. Il s'agit de : 
  Igor Sijsling
  Adam Pavlásek
  Andrej Martin
  Thomas Fabbiano

Tableaux

Premier qualifié

Deuxième qualifié

Troisième qualifié

Quatrième qualifié

Cinquième qualifié

Sixième qualifié

Septième qualifié

Huitième qualifié

Neuvième qualifié

Dixième qualifié

Onzième qualifié

Douzième qualifié

Treizième qualifié

Quatorzième qualifié

Quinzième qualifié

Seizième qualifié

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs des Internationaux de France 2016
 Tournoi de qualification du simple dames

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

2016
Tennis masculin en 2016
Internationaux de France de tennis 2016